Teileverwendungsnachweis ist ein Begriff aus der produzierenden Wirtschaft.

Während die Stücklisten die Erzeugnisse analytisch gliedern, indem sie beschreiben, aus welchen Bestandteilen sich die Erzeugnisse zusammensetzen, wird bei den Verwendungsnachweisen festgestellt, in welchen Erzeugnissen die einzelnen Bestandteile enthalten sind. In den Verwendungsnachweisen werden die Erzeugnisse synthetisch gegliedert.

Typen 

Ähnlich der Unterscheidung der Stücklisten (Mengenübersichtsstückliste, Strukturstückliste, Baukastenstückliste) werden auch folgende Grundtypen der Teileverwendungsnachweise unterschieden: Mengenübersichtsverwendungsnachweis, Strukturverwendungsnachweis und Baukastenverwendungsnachweis, während die Komplex-Stückliste aus diesem Rahmen fällt.

Von dem unter Stücklisten aufgeführten (etwas erweiterten) Beispiel lassen sich auch die Verwendungsnachweise ableiten:

mit P: Produkt, B,C und D: Baugruppen, E1 und E2 Einzelteile so stellen sich die einzelnen Darstellungsformen wie folgt dar:

Mengenübersichtsverwendungsnachweis 

Teile-Nr.: E1

Der Mengenübersichtsverwendungsnachweis zeigt in welchen Mengen ein Teil in übergeordneten Baugruppen oder Produkten absolut vorhanden ist.

Strukturverwendungsnachweis 
Hilfsstruktur für E1:

Teile-Nr.: E1

Der Strukturverwendungsnachweis zeigt für alle Stücklistenpositionen alle übergeordneten Verwendungen in einer durchgehenden Kette bis zum Produkt mit ihrer Menge.

Baukastenverwendungsnachweis 

Teile-Nr.: E1

Der Baukastenverwendungsnachweis zeigt in welche übergeordneten Fertigungsstufen ein Teil direkt eingeht.

Teileverwendung in Komplex-Stücklisten 
In einer erweiterten Komplex-Stücklisten werden alle Komponenten dem Erzeugnis oder einer Baugruppe mit Hilfe eines booleschen Ausdruckes zugeordnet. Während die Produktstruktur hier analytisch abgebildet wird, wird die Verwendung einer Komponente durch booleschen Ausdrücke bezüglich einer 'Menge' von Produkt- oder Baugruppenvarianten beschrieben. Die Verwendung einer Komponente, man spricht auch von einer Produktgültigkeit, ergibt sich also unmittelbar aus dem booleschen Ausdruck.

Einzelnachweise

Literatur 
 Bruno Grupp: Elektronische Stücklistenorganisation in der Praxis. Forkel Verlag, Stuttgart, 1976, ISBN 3-7719-6130-0.
 W. Herlyn: Zur Problematik der Abbildung variantenreicher Erzeugnisse in der Automobilindustrie. VDI-Verlag, Düsseldorf 1990, ISBN 3-18-145216-5.

Materialwirtschaft